Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast” (Lędziny)
 Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast” (Bieruń)